Steng ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Steng (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Steng (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn

Siehe auch:
 Stengg